— японская певица и актриса. Является бывшей участницей японской идол-группы SKE48. Также параллельно была временной участницей AKB48 (c 2012 года). В группе SKE48 она входила в состав Команды S, в AKB48 — Команды K.

Биография

1997–2012: Ранняя жизнь и начало карьеры 
Дзюрина Мацуи родилась 8 марта 1997 года в Касугаи, префектура Айти. Мацуи интересовалась пением еще в детском саду, затем она полюбила танцы, когда начала изучать хип-хоп танецы в 3-м классе начальной школы. Думая, что пение и танцы — это то, чем занимаются айдолы, Мацуи начала стремиться стать айдолом. 

В июле 2008 года Дзюрина Мацуи приняла участие в прослушиваниях в группу SKE48 и стала одной из 22 девушек, которых отобрали. 5 октября 2008 года группа дебютировала.
В том же году, в возрасте 11 лет, Мацуи приняла участие в записи сингла AKB48 «Oogoe Diamond» и была выбрана центром и была на обложке сингла. Это был первый сингл AKB48 с участником сестринской группы. С тех пор Дзюрина, будучи формально в составе SKE48, принимала участие также и в записях AKB48.

25 марта 2012 года на концерте группы AKB48 в зале «Сайтама Супер Арена» Дзюрина неожиданно покинула сцену в середине песни. Ей поставили диагноз «головокружение от анемии и чрезмерных нагрузок» и на несколько дней поместили в больницу. Как сообщил менеджер концерта, к тому времени уже в течение нескольких месяцев поступала информация о плохом физическом состоянии Дзюрины, но она говорила «я передышки совсем не хочу». После этого случая Дзюрина какое-то время не выступала. Продюсер AKB48 и SKE48 Ясуси Акимото объявил, что разрешил ей сделать перерыв до тех пор, пока она не восстановит силы, без ограничений по времени.

2012—2017: Рост популярности 
В начале 2012 года, после скандалов, в ходе которых участницы Нацуми Хирадзима и Руми Ёндзава ушли из AKB48, Мацуи была добавлена в AKB48 в качестве временной участницей, чтобы заполнить одну из вакантных должностей.
В очередных выборах AKB48, которые прошли в мае — июне 2012 года, Дзюрина заняла 9 место с 45747 голосами. Для 28-го сингла «UZA» Мацуи была выбрана центром вместе с Юкой Осимой, получившим наибольшее количество голосов. В турнире «камень-ножницы-бумага» за 29-й сингл Мацуи проиграл во втором раунде Марико Намамуре.

На всеобщих выборах 2013 года Мацуи заняла шестое место с 77,170 голосами In September 18, Matsui won the rock-paper-scissors tournament to become the center performer for the group’s 34th single.. 18 сентября Мацуи выиграла турнир «камень-ножницы-бумага» и стал центром для 34-го сингла группы.

На всеобщих выборах 2014 года Мацуи заняла четвертое место с 90,910 голосами.

21 октября 2015 года была прекращена работа Мацуи по совместительству в AKB48 Team K.

Дзюрина Мацуи сыграла главную роль в дораме ужасов TBS «Смертельные деньги», трансляция которой началась 13 июля 2016 года/ На всеобщих выборах 2016 года Мацуи занял третье место с 112 341 голосом.
2 октября 2016 года было объявлено, что Мацуи будет управляться в агентстве Irving.

2018–2019: Краткий перерыв и сольный альбом 
В мае 2018 года Мацуи была одной из двух участниц SKE48, которые приняли участие в южнокорейском шоу на выживание Produce 48, но ушла из шоу после того, как ее здоровье ухудшилось на 10-х всеобщих выборах: 16 июня, на концерте в Nagoya Dome. Объявляя результаты всеобщих выборов AKB48, Мацуи упала в обморок. В конце вечера было объявлено, что Мацуи заняла первое место на выборах с 194 453 голосами и станет центром 53-го сингла AKB48. 7 июля менеджер SKE48 Юаса Хироси опубликовала заявление о том, что Мацуи взяла перерыв на восстановление. Mnet подтвердили, что Мацуи также отказалась от участия в Produce 48, где она заняла 13-е место по результатам голосования пятого эпизода с 329,455 голосами Mnet confirmed Matsui was also withdrawing from Produce 48; where she placed 13th in the voting results of the fifth episode with 329,455 votes..

Мацуи возобновила свою деятельность 6 сентября 2018 года и неожиданно появилась в театре SKE48, чтобы объявить о своем возвращении. Из-за длительного перерыва Мацуи не смогла принять участие в записи песни и видеоклипа на свой победивший сингл «Sentimental Train». Мацуи была временно заменена раскадровкой и изображениями компьютерной графики в незаконченной версии музыкального видео. 25 сентября была выпущена полная версия песни и видеоклипа, которые могли быть у покупателями компакт-дисков с серийными номерами, включенными в компакт-диск.

6 апреля 2019 года Мацуи начала трансляцию своей первой регулярной радиопрограммы под названием «Koe no Koibito Matsui Jurina desu supported by Simeji» на радио CBC. Программа выходит каждую субботу в 19:30 JST. Мацуи вернулась в телевизионную дораму с главной роли «Комната экстренного допроса» в роли игрока в сёги. 18 апреля Мацуи дебютировала в спектакле, сыграв Гамлета в опере «Гамлет SKE48 ver. Сценический спектакль является кульминацией актерских испытаний, которые участники SKE48 получили от специалистов в рамках телешоу SKEBINGO!.

5 октября 2019 года, что также является 11-й годовщиной ее дебюта, Мацуи выпустила свой дебютный сольный альбом Privacy на лейбле Showroom Records. Предварительный релиз сингла «KMT Dance» был распространен 28 августа в рамках кампании Line Music. Все девять треков в альбоме написаны самой Мацуи и написаны Йосимасой Иноуэ. Выпуск этого альбома был предложен продюсером AKB48 Group Ясуси Акимото после того, как стал свидетелем того, как чувствительные тексты и певческий голос Мацуи захватили фанатов во время ее прямых трансляций на Showroom

2020 — н.в: Выпуск из SKE48 
7 февраля 2020 года Мацуи объявила о выходе из SKE48. Ее выпускной концерт запланирован на 26—27 сентября в Nippon Gaishi Hall, а прощальное выступление — 5 октября в театре SKE48. Концерт был отложен из-за пандемии COVID-19 в Японии.

5 октября, во время 12-го юбилейного фестиваля SKE48 Fes 2020, было объявлено, что выпускной сингл Мацуи выйдет весной 2021 года и станет 27-м синглом группы.

Позиции на всеобщих выборах AKB48

Дискография

Альбомы

Синглы

Фильмография

Телевизионные фильмы и сериалы 
 Majisuka Gakuen (2010)
 Mousou Deka (2011)
 Majisuka Gakuen 2 (2011)
 Majisuka Gakuen 3 (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный профиль  на сайте SKE48 
 Официальный блог 
 
 Клип к песне, в которой Дзюрина впервые появилась в составе AKB48. Клип начинается с Дзюрины, идущей на прослушивание.

Идолы (японские артисты)
Музыканты AKB48
Певцы и певицы Японии
Родившиеся в префектуре Айти
Исполнители Sony Music Entertainment Japan
Певцы и певицы в жанре J-pop